Het WTA-tennistoernooi van Palermo (officieel Palermo Ladies Open) van 2019 vond plaats van 22 tot en met 28 juli 2019 in de Italiaanse stad Palermo. Het was de 27e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De houdster van de titel uit 2013, Roberta Vinci, was in 2018 met pensioen gegaan.

Het achtste reekshoofd, Jil Teichmann uit Zwitserland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Nederlandse Kiki Bertens in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Teichmann wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Palermo op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2019. Zij won € 34.677 (US$ 43.000) prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arantxa Rus bereikte de kwartfinale, door in de tweede ronde af te rekenen met het derde reekshoofd, de Slowaakse Viktória Kužmová.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters uit 2013, Kristina Mladenovic en Katarzyna Piter, hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Cornelia Lister en Renata Voráčová won het toer­nooi. In de op zaterdag 27 juli gespeelde finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatst Georgisch/Nederlands koppel Ekaterine Gorgodze en Arantxa Rus in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Tsjechische Voráčová had daar­naast twaalf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Zweedse Lister geen.

Behalve Arantxa Rus waren er nog twee Nederlandse deelneemsters. Rosalie van der Hoek speelde samen met de Italiaanse Anastasia Grymalska – zij bereikten de tweede ronde door het vierde reekshoofd, Giorgia Marchetti en Laura Pigossi, in de eerste ronde te verslaan, maar tijdens haar tweederondepartij kreeg Van der Hoek last van buikklachten, waardoor zij de strijd moest staken. Eva Wacanno en Prarthana Thombare uit India verloren hun openingspartij van Rus en Gorgodze.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Palermo 2019
Palermo